Op de Europese kampioenschappen tafeltennis 2018 werd het vrouwendubbel gespeeld.

Er zijn 63 koppels. De 16 met de hoogste ITTF world-ranking plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De 47 overige koppels spelen eerst de kwalificatieronde, waarvan er 16 doorgaan naar de eindronde. Er wordt niet om de derde plek gespeeld. De winnaar van de finale pakt dus de gouden medaille, de verliezer van de finale pakt de zilveren medaille en de verliezers van de halve finales de bronzen medailles.

In de kwalificatieronde moeten drie sets gewonnen worden. In de eindronde is de wedstrijd gewonnen als er vier sets zijn gewonnen.

Titelhouders waren de Portugees João Monteiro en zijn Roemeense echtgenote Daniela Monteiro Dodean. Zij verdedigden hun titel niet.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige paren spelen eerst twee kwalificatierondes. De winnaars van de tweede kwalificatieronde plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen de dubbelparen Rajko Gommers / Kim Vermaas en Laurens Tromer / Britt Eerland deel. Namens België namen de dubbelparen Robin Devos / Margo Degraef en Cédric Nuytinck / Lisa Lung deel.

Kwalificatie

Eindronde 

2018
Tafeltennis in 2018
tafeltennis
Sport in Alicante
Tafeltennis in Spanje